Sokoły peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Podlachie 
 Sokoły, un village dans la powiat de Grajewo
 Sokoły, un village dans la powiat de Kolno
 Sokoły, une commune dans la powiat de Wysokie Mazowieckie

 dans la voïvodie de Mazovie 
 Sokoły, un village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie 
 Sokoły, un village dans la powiat de Gołdap
 Sokoły, un village dans la powiat de Pisz